Аллам — топоним и фамилия:

Топоним 
 Аллам — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

Фамилия 
 Аллам, Магди (род. 1952) — итальянский журналист и политик египетского происхождения.
 Аллам, Роджер (род. 1953) — английский актёр.
 Аллам, Родней Джон (род. 1940) — английский инженер и учёный.
 Аллам, Шавки (род. 1961) — Великий муфтий Египта с февраля 2013 года.

См. также 
 Алламаки
 Алламанда